

Міддл-Рівер — місто, штат Міннесота
 Міддл-Рівер — переписна місцевість, штат Меріленд